На овој страни се налази списак свих чланова Српске академије наука и уметности разврстан по одељењима којих има осам. Свако одељење има секретара и то су редом по одељењима: Градимир Миловановић (од 2016), Владимир Стевановић (од 2017), Зоран Љ. Петровић (од 2013), Драган Мицић (од 2015), Злата Бојовић (од 2018), Коста Чавошки (од 2018), Михаило Војводић (од 2016) и Милан Лојаница (од 2011).

Чланови се бирају на изборним скупштинама. Тренутно најстарији академик је Светомир Арсић Басара (1928), док најдужи стаж у академији има Владимир Кањух, који је дописни члан од 1974, а редовни од 1983. Најмлађи је дописни члан Игор Долинка (1973) изабран 2021. године.

Одељење ликовне и музичке уметности је по статуту из септембра 2020. променило назив у Одељење уметности.

Скраћенице у табелама имају следеће значење: Год. рођ. = година рођења, Доп. = дописни, Ред. = редовни, В. р. саст. = ван радног састава, Иностр. = инострани, Д. ВАНУ = дописни ВАНУ, Р. ВАНУ = редовни ВАНУ.

Одељење за математику, физику и гео-науке

Одељење хемијских и биолошких наука

Одељење техничких наука

Одељење медицинских наука

Одељење језика и књижевности

Одељење друштвених наука

Одељење историјских наука

Одељење уметности

Референце

Види још 
 Списак преминулих чланова САНУ

Спољашње везе 
 Чланови Српске академија наука и уметности по одељењима

Људи по занимању
Спискови Срба